NNO ou nno est un sigle ou un code qui signifie :
 Nord-nord-ouest, un point cardinal ;
 Nynorsk, selon les normes ISO 639 des codes de langue.
 Numéro de nomenclature OTAN numéro à 13 chiffres divisé en trois parties